Чжан Сянхуа (; ) — китайская гребчиха, выступавшая за сборную Китая по академической гребле во второй половине 1980-х годов. Серебряная и бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Сеуле, участница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Чжан Сянхуа родилась 10 мая 1968 года.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1986 года, когда вошла в основной состав китайской национальной сборной и выступила в парных четвёрках на чемпионате мира в Ноттингеме — сумела квалифицироваться здесь лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на девятой строке.

Благодаря череде удачных выступлений Чжан удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где стартовала сразу в двух женских распашных дисциплинах. В составе четырёхместного рулевого экипажа, куда также вошли гребчихи Ху Ядун, Ян Сяо, Чжоу Шоуин и рулевая Ли Жунхуа, показала в финале второй результат, отстав почти на три секунды от титулованной команды Восточной Германии, и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль. При этом в восьмёрках совместно с Чжоу Сюхуа, Чжан Яли, Хэ Яньвэнь, Хань Яцинь, Чжоу Шоуин, Ян Сяо, Ху Ядун и Ли Жунхуа в решающем финальном заезде пришла к финишу третьей позади экипажей из ГДР и Румынии — таким образом добавила в послужной список бронзовую олимпийскую награду.

После сеульской Олимпиады Чжан Сянхуа больше не показывала сколько-нибудь значимых результатов в академической гребле на международной арене.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Чжан Сянхуа — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Китая
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года